Bełchatów (stad), stad in Polen
 Bełchatów (gemeente), gemeente in Polen
 Bełchatów (district), district in Polen